Denne liste over fredede bygninger i Odense Kommune viser alle fredede bygninger i Odense Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Odense Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Odense Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Odense Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments